Shady Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shady Grove Township (Greene County, Arkansas)
 Shady Grove Township (Searcy County, Arkansas)
 Shady Grove Township (North Carolina)